Regionkod kan vara:

 Regionkod – en tvåsiffrig kod för län i Sverige. se Länskod
 Regionkodning – ett system som används av främst film- och TV-spelsindustrin för att förhindra att konsumenter köper filmer och spel utanför den egna regionen